Der Wettkampf im Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurde vom 2. bis 4. Juli auf der Stora Skuggans skjutbanor ausgetragen.

Jede Nation durfte bis zu 12 Schützen melden. Insgesamt traten 61 Schützen aus 11 Ländern an.

Format 
Der Wettkampf bestand aus drei Durchgängen. Der erste Durchgang bestand aus 20 Scheiben (2 Serien à 10 Schuss). Nach diesem schied die Hälfte der Schützen aus. Im nächsten Durchgang folgten 30 Schüsse (2 Serien à 15 Schuss). Nach dieser Runde schied erneut die Hälfte der Athleten mit den wenigsten Treffern aus beiden Durchgängen aus. Der letzte Durchgang bestand aus 50 Scheiben. Diese wurden in 2 Serien mit je 20 Schuss und 2 Serien mit je 5 Schuss geschossen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Trap